Un monochlorure est un chlorure dont la formule chimique comporte un seul atome de chlore : monochlorure d'iode ICl, monochlorure d'aluminium AlCl, monochlorure de brome BrCl, monochlorure de xénon XeCl

Quand le chlore et l'élément auquel il est lié ont leurs valences habituelles, le monochlorure est usuellement appelé simplement chlorure : chlorure d'hydrogène HCl, chlorure de sodium NaCl

Chlorure